Arbaugh ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arbaugh (Arkansas), im Newton County
 Arbaugh (Ohio), im Vinton County